Billy Goat Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Billy Goat Peak (Kalifornien)
 Billy Goat Peak (Nevada)